Cyrus (du grec ancien Κῦρος Kuros, en vieux perse Kurash) est le nom de plusieurs membres de la dynastie achéménide :

 Cyrus , roi d'Anshan () ;
 Cyrus II, dit le Grand, fondateur de l'Empire perse achéménide (559–530 av. J.-C.) ;
 Cyrus le Jeune, général perse (-424–401 av. J.-C.). C'est lui dont parle Xénophon dans L'Anabase. Trompés sur ses véritables intentions, qui consistaient à renverser du trône son frère Artaxerxès, les Grecs avaient constitué l'expédition des Dix Mille pour le soutenir dans une autre entreprise. Après sa mort sur le champ de bataille, les Grecs, commandés par Xénophon, endurèrent une longue et pénible retraite.

Étymologie 
L'étymologie du nom proviendrait de l'indo-iranien *kúru- « allumé, chauffé (par le feu de l'héroïsme) »<ref>Jean Haudry, La Triade pensée, parole, action, dans la tradition indo-européenne, Archè, Milan, 2009, p.327-328</ref>.

 Prénoms 
 Cyrus, officier militaire byzantin, neveu du gouverneur Solomon.
 Les prénom Cyrus et → 
 Personnalités prénommées Cyrus : 

 Patronyme 

 Ron Cyrus (1935-2006), homme politique américain
 Billy Ray Cyrus (1961-), chanteur et acteur américain, fils du précédent
 Miley Cyrus (1992-), chanteuse et actrice américaine, fille du précédent
 Noah Cyrus (2000-), chanteuse et actrice américaine, sœur de la précédente

 Cinéma 
 Cyrus est un film américain de Mark Vadik réalisé en 2009.
 Cyrus est un film de Jay et Mark Duplass sorti en 2010.

 Littérature 
 Artamène ou le Grand Cyrus'', roman-fleuve et  roman à clef de Madeleine et Georges de Scudéry, publié entre 1649 et 1653.
 Cyrus Smith, ingénieur, héros du roman L'île mystérieuse de Jules Verne, publié en 1875.

 Autres 
 Cyrus est le nom donné au fleuve Koura dans l'antiquité.
 Cyrus Smith est un personnage de L'Île mystérieuse de Jules Verne.
 (7209) Cyrus est un astéroïde.
 Cyrus est un serveur de messagerie électronique très utilisé.
 Cyrus ERP est un ERP (en français, progiciel de gestion intégré) utilisé dans la grande distribution
 Cyrus''' est une marque britannique de matériel Hi-Fi.
 Cyrus est un cyclomoteur de marque Peugeot sortit en 1956.
 Cyrus (Minnesota)

Notes et références